1:a klass eller första klass kan syfta på:

 1:a klass – den första årskursen i den obligatoriska 9-åriga skolan i Sverige, se Skolår 1
 1:a klassbrev – försändelser som hanteras med prioritet, se A-post
 1:a klass (persontransport) – den bästa avdelningen för resanden inom persontransporter när flera olika alternativ finns
 1:a klass torpedbåt – ett svenskt snabbgående, ångdrivna fartyg bestyckade med självgående torpeder
 Första klass - ett album från 2019 av artisten Einár